Nieuwe watertoren (Tiel), watertoren gebouwd in 1946
Oude watertoren (Tiel), eind-19e-eeuwse watertoren, gesloopt na de Tweede Wereldoorlog